O European Tour 2014/2015 – Event 5 (também conhecido como 2014 Lisbon Open) foi um torneio de snooker a contar para o ranking mundial que decorreu de 11 a 14 de dezembro de 2014 no Complexo Desportivo Municipal Casal Vistoso em Lisboa, Portugal.

O torneio foi o primeiro evento profissional de snooker a contar para o ranking mundial a realizar-se em Portugal.

O torneio foi vencido por Stephen Maguire, que venceu na final Matthew Selt por 4-2.

Ben Woollaston fez neste torneio o 110.º break máximo oficial (147 pontos) no seu jogo contra Joe Steele em 12 de dezembro. Foi o primeiro "147" de Woollaston e o quinto da temporada de snooker 2014/2015..

Prémios 
O evento distribuiu os seguintes prémios:

Sorteio

Rondas prévias

Ronda 1 
Melhor de 7 frames

Ronda 2 
Melhor de 7 frames

Rondas principais

Primeira metade

Secção 1

Secção 2

Secção 3

Secção 4

Segunda metade

Secção 5

Secção 6

Secção 7

Secção 8

Finais

Breaks de 100 ou mais pontos 
Foram os seguintes os  breaks de 100 ou mais pontos realizados no torneio
 147 Ben Woollaston
 141, 101 Matthew Stevens
 140, 104, 100 Alfie Burden
 139, 116 Judd Trump
 138 Marco Fu
 137, 123 Andrew Higginson
 131, 117, 101 John Higgins
 131, 114 Kurt Maflin
 128 Mitchell Mann
 125 Jamie Jones
 122, 115 Craig Steadman
 119, 118 Aditya Mehta
 118 Joe Perry
 112 Allan Taylor
 110, 102, 100 Stephen Maguire
 110 Gerard Greene
 109 Thepchaiya Un-Nooh
 108 Anthony Hamilton
 106 Michael Holt
 106 Graeme Dott
 105, 101 Dominic Dale
 105 Marcus Campbell
 105 Richard Beckham
 105 Tian Pengfei
 105 Jack Lisowski
 104 Chris Melling
 104 Mark King
 104 Mark Davis
 103 Joe Swail
 103 Alex Davies
 103 Peter Ebdon
 101 Xiao Guodong
 100, 100 David Gilbert

Ligações externas 
 

Desporto em Portugal em 2014
Desporto em Lisboa
Eventos desportivos sediados em Portugal
Snooker de Portugal